Old man ("vecchio" o "anziano" in lingua inglese) può indicare:

Cinema 
 Old Man – film del 1997 diretto da John Kent Harrison

Geografia 
Regno Unito
 Old Man of Coniston –  montagna situata nella contea di Cumbria (Inghilterra)
 Old Man of Hoy – faraglione dell'isola di Hoy (Scozia)
Stati Uniti d'America
 Old Man of the Mountain – formazione rocciosa della Cannon Mountain, nelle White Mountains, nel New Hampshire
 Old Man of the Lake – fusto d'albero del lago Crater, situato nell'omonimo parco nazionale, in Oregon

Musica 
 Old Man – singolo di Neil Young del 1972

Altro 
 Old man – rivista svizzera

Pagine correlate 
 Oldman
 The Old Man
 Old Man River